Сезон 2010/11 стал для «Торонто Мейпл Лифс» 94 в НХЛ. Команда в очередной раз не смогла попасть в плей-офф, но улучшила свои показатели по сравнению с предыдущим, худшим в новейшей истории клуба, сезоном.

Межсезонье 
30 июня 2010 года стало известно, что защитник Майк ван Рин пропустит весь сезон из-за травмы колена.

Регулярный сезон

Положение в турнирной таблице

В Восточной конференции

В Северо-Восточном дивизионе

Расписание матчей и результаты

Статистика игроков

Все игроки

Вратари

Изменения в составе

Свободные агенты

Обмены

Драфт отказов

Контракты

Драфт НХЛ

См. также 
 НХЛ в сезоне 2010/2011
 Драфт НХЛ 2010

Примечания

Ссылки 
 Изменения в составе на официальном сайте команды.
 Статистика команды в сезоне 2010/2011 на сайте hockeydb.com

НХЛ в сезоне 2010/2011
Сезоны «Торонто Мейпл Лифс»